

Astronomia 
 92891 Bless – asteroide della fascia principale

Musica 
 Bless – rapper canadese
 Bless – chitarrista degli Hortus Animae
 Bless – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2010